Nila bezeichnet:

 eine der indonesischen Barat-Daya-Inseln in der Bandasee, siehe Nila (Insel)
 einen Vulkan auf der Insel Nila, siehe Nila (Vulkan)
 eine austronesische Sprache auf der Insel Nila, siehe Nila (Sprache)
 ein indonesisches Dorf (Desa) im Distrikt Ndona auf der Insel Flores, siehe Nila (Ndona)
 einen Fluss im indischen Kerala, siehe Bharathapuzha
 den Ort Nila (Madhya Pradesh) im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Nila, Künstlername der südindischen Schauspielerin Meera Chopra

in der indischen Mythologie (Sanskrit   „blau“, „indigofarben“):
 Nila (Göttin), eine Gefährtin Vishnus
 Nila (Ramayana), mit Rama verbündeter Anführer der Affen
 einer der neun Schätze Kuberas, auch Bezeichnung für Saphir, siehe Nidhi
 Nila (Berg), ein mythischer Berg nördlich des Weltberges Meru

Siehe auch:
 Niila